Mierzawa steht für:
 Mierzawa (Dorf) in der Gemeinde Wodzisław der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Mierzawa (Fluss), Zufluss der Nida